Veliká Ves può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Veliká Ves, comune del distretto di Chomutov, nella regione di Ústí nad Labem
Veliká Ves, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale